Brontomerus mcintoshi — вид травоядных динозавров-завропод, принадлежащих к группе Macronaria, и живших в начале мелового периода около 110 млн лет назад в районе нынешнего штата Юта (США).

В сентябре 1994 года и в марте 1995 года команда из Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History во главе с Ричардом Чифелли и Джеймсом Киркландом в карьере Hotel Mesa, что находится в Гранд-Каунти штата Юта, нашли окаменелости завропода. Они были зарегистрированы в 1997 году Киркландом и рассматривались им как аналог Pleurocoelus, завропода того же возраста из Северной Америки. В 2011 году окаменелости были описаны Чифелли, Тейлором и Веделем как новый вид Brontomerus mcintoshi.

Голотип OMNH 66430 найден в формации Cedar Mountain, относящейся к аптскому и альбскому ярусам. Он состоит из левой подвздошной кости. Также были найдены и другие скелеты.

Brontomerus является относительно небольшим завроподом. Длина самой крупной найденной особи достигает около 11,5 метров и весом около шести тонн. Меньшая особь от четырёх до пяти метров и весом около двухсот килограммов.

Кладистический анализ показал, что Brontomerus относится к основным Titanosauriformes и был помещён в группу Somphospondyli, но вне клады Lithostrotia. Эта позиция была не сильно поддержана другими учёными в связи с ограниченностью ископаемых материалов.

Примечания 

Макронарии
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 2011 году